Faweux est le nom de trois hameaux belges de la province de Liège :

 Faweux, hameau de la commune de Herve ;
 Faweux, hameau de la commune d'Olne ;
 Faweux, hameau de la commune d'Aywaille.

Étymologie 
En wallon fawe, du latin fagus, signifie le "hêtre". Faweu est un mot wallon, collectif qui signifie lieu où foisonnent les hêtres, hêtraie.

Notes et références